Hultstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hultstjärnen (Härryda socken, Västergötland), sjö i Härryda kommun, 
Hultstjärnet (Håbols socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun,  (10 ha)
Hultstjärnet (Edsleskogs socken, Dalsland), sjö i Åmåls kommun, 
Hultstjärnet (Rölanda socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun,  (6,53 ha)
Hultstjärnet (Tösse socken, Dalsland), sjö i Åmåls kommun,

Se även
Hulttjärn
Hultetjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn